Finał K-1 World Grand Prix 2005 (FieLDS K-1 World Grand Prix 2005 in Tokyo Final) – trzynasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Semmy Schilt.

Uczestnicy 
Siedmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 23 września 2005 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2005 Final Elimination. Stawkę uzupełnił automatyczny kwalifikant, obrońca tytułu Remy Bonjasky.

Rezultaty

Drabinka 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut, kont. – kontuzja, rez. – zawodnik rezerwowy

Walki 
Walka otwarcia (3x3 min):
  Aleksander Piczkunow vs  Patrick Barry – remis (30-27, 29-29, 28-29)

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Remy Bonjasky vs  Choi Hong-man – Bonjasky przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-28)
  Semmy Schilt vs  Ray Sefo – Schilt przez jednogłośną decyzję (30-26, 30-26, 30-26)
  Peter Aerts vs  Jérôme Le Banner – Aerts przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (29-29, 29-29, 29-29; 10-9, 10-9, 10-9)
  Musashi vs  Rusłan Karajew – Musashi przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-29, 30-30, 29-30; 10-9, 10-9, 10-9)
Walki rezerwowe (3x3 min Ext.1R):
 nr 1:  Glaube Feitosa vs   Gary Goodridge – Feitosa przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-28)
 nr 2:  Badr Hari vs  Stefan Leko – Hari przez KO (kopnięcie z obrotu w głowę), 1:30 2R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Semmy Schilt vs  Remy Bonjasky – Schilt przez KO (2 nokdauny), 2:08 1R
  Glaube Feitosa vs  Musashi – Feitosa przez KO (cios kolanem z wyskoku), 1:05 2R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Semmy Schilt vs  Glaube Feitosa – Schilt przez KO (cios kolanem), 0:48 1R

Uwagi 
 Peter Aerts nie przystąpił do półfinału z powodu kontuzji. Kontuzję odniósł również Jerome Le Banner. Zgodnie z regulaminem zastąpił ich zwycięzca pierwszej walki rezerwowej, Glaube Feitosa.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2005 w sporcie